Karwendelspitze ist der Name zweier Berge im Karwendel:

 Östliche Karwendelspitze, 2537 m
 Westliche Karwendelspitze, 2385 m